Wiencke steht für:
 Carl-August Wiencke (1877–1898), norwegischer Polarforscher
 Wiencke-Insel
Siehe auch:
 Wienecke